Gombos oder Gomboš ist Familienname von
 Elemér Gombos (* 1915), ungarischer Schwimmer
 Gabor Gombos, ungarischer Ringer
 Imre Gombos, ungarischer Dramatiker

 Norbert Gombos (* 1990), slowakischer Tennisspieler ungarischer Abstammung
 Sándor Gombos (1895–1968), ungarischer Fechter
 Zsolt Gombos (* 1968), ungarischer Ringer

Gombos  bezeichnet weiterhin
 Gomboš, Teil der Gemeinde Veľká Ida, Ostslowakei
 Donautrajekt Gombos–Erdőd

siehe auch
 Gömbös